ШУС — аббревиатура, имеющая несколько значений.
 ШУС — Школа усовершенствования служения
 ШУС — шкаф управления станком-качалкой, например: ШУС-01
 ШУС — Школьное ученическое собрание